Кожахмет — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кожахмет — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кожахмет — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кожахмет — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.